Müller Ferenc
 Müller Ferenc (1901–1998) válogatott labdarúgó
 Müller Ferenc (1932) sportakrobata, röplabdaedző
 Müller Ferenc (1939) agrármérnök
 Müller Ferenc (1939) építész, ipari formatervező

hasonló nevűek
 Müller Ferenc József (1742–1825) kémikus és mineralógus, a tellúr és a turmalin felfedezője